Obhájcem titulu soutěže smíšené čtyřhry byl americký pár Melanie Oudinová a Jack Sock, který vypadl ve druhém kole po setech 4–6 a 6–7 s indicko-britskou dvojicí Sania Mirzaová a Colin Fleming.

Poslední utkání své profesionální kariéry odehrála ve druhém kole belgická tenistka Kim Clijstersová. Společně s Bobem Bryanem podlehli rusko-brazilskému páru Jekatěrina Makarovová a Bruno Soares.

První nasazený americko-běloruský pár, který tvořily světové jedničky ve čtyřhře Liezel Huberová a Max Mirnyj, vypadl v semifinále s česko-polskou dvojicí Květa Peschkeová a Marcin Matkowski.

Vítězem se stal rusko-brazilský nenasazený pár Jekatěrina Makarovová a Bruno Soares, když ve finále porazil turnajové čtyřky Květu Peschkeovou a Marcina Matkowského po setech 6–7(8–10), 6–1 a v rozhodujícím supertiebreaku těsně 12–10 na míče. Pro oba vítěze titul představoval premiérovou grandslamovou výhru kariéry.

Nasazené páry 
  Liezel Huberová /  Max Mirnyj (semifinále)
  Lisa Raymondová /  Mike Bryan (1. kolo)
  Jelena Vesninová /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Marcin Matkowski (finále)
  Katarina Srebotniková /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Mahesh Bhupathi (2. kolo, odstoupili)
  Lucie Hradecká /  František Čermák (semifinále)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Mariusz Fyrstenberg (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 

| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Dolní polovina 

| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J Vesnina  L Paes
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A Rodionova  J-J Rojer
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=[7]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= J Makarova  B Soares
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=[10]

| RD4-seed01=7
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk smíšené čtyřhry na US Open 2012

US Open 2012